6e arrondissement (Lyon)
 Station Brotteaux, een voormalig spoorwegstation in deze wijk
 Brotteaux (metrostation), een metrostation in deze wijk, voor het voormalige spoorwegstation